Петлакала има више значења:

 Петлакала (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Петлакала (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Петлакала (Сан Андрес Тенехапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику